Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 81-es, továbbá 81A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 81-es villamos (Budapest)megszűnt
 81A villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 81-es villamos (Brüsszel)